Beberbeck est un nom propre qui désigne :
 
 Un hameau : 

 Un château : 

 Un cheval : le Beberbeck